Исполнительный комитет городского совета рабочих депутатов - в России в 1918-1937 гг. исполнительный орган Городского совета рабочих депутатов.
 Исполнительный комитет городского совета народных депутатов (в 1937-1978 гг. - Исполнительный комитет городского совета депутатов трудящихся) - в России в 1937-1990 гг. исполнительный орган городского совета народных депутатов.
 Городской исполнительный комитет - на Украине с 1996 года исполнительный орган местного самоуправления города.
 Городской исполнительный комитет - в Белоруссии с 1990-х гг. местный орган государственной власти на территории города.